Vána (quenya IPA: [ˈvaːna] - "bonica") és un personatge fictici de l'univers de J.R.R. Tolkien, la Terra Mitjana. És una Ainu, esposa d'Oromë i germana petita de Yavanna.

També és coneguda com la Sempre Jove. D'ella es diu que "totes les flors surten al seu pas i floreixen al seu esguard; tots els ocells canten amb la seva arribada." Viu en jardins plens de flors i sovint va a visitar el seu marit Oromë en els seus boscos.

Referències 

Vàlar